Karen Dotrice – attrice britannica
 Michele Dotrice – attrice britannica
 Roy Dotrice – attore britannico